Irulegi est un nom d'origine basque qui signifie les "trois crêtes".

Toponymes

Pays basque 
 Château d'Irulegi était un château médiéval en Navarre ;
 Irulegi, est une montagne où se situe le château du même nom ;
 Irulegi en basque ou Irouléguy en français est un village en Basse-Navarre ;

Patronymes 

 José Antonio Irulegui (1937-), ancien joueur de football espagnol ;

Autres 
 Main d'Irulegi, amulette apotropaïque en bronze datant du  siècle av. J.-C., ayant un mot clairement identifiable à la langue basque actuelle.
 Irulegiko irratia, est une radio dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port ;
 Irulegiko arnoa ou Irouléguy est un vin français d'appellation d'origine contrôlée

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque